Searchlight puede hacer referencia a:

Searchlight, lugar designado por el censo en Nevada, Estados Unidos.
 Searchlight Pictures, estudio de cine.
Searchlight, álbum del cantante ruso estadounidense Jack Dishel.